Амир Мазитов:
 Мазитов, Амир Минивалеевич (род. 1968) — российский живописец, профессор, заслуженный художник Республики Башкортостан.
 Мазитов, Амир Нуриахметович (1928—1992) — советский живописец, педагог, заслуженный художник РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, член Союза художников СССР.